A Knight of the Road é um filme mudo norte-americano de 1911 em curta-metragem, do gênero comédia, dirigido por D. W. Griffith. A produção foi filmada na Califórnia.

Elenco 
 Dell Henderson
 George Nichols
 Dorothy West
 John T. Dillon
 Edward Dillon

Ligações externas 
 

Filmes dos Estados Unidos de 1911
Filmes de comédia dos Estados Unidos
Filmes dirigidos por D. W. Griffith
Filmes em língua inglesa
Filmes de curta-metragem
Filmes mudos
Filmes em preto e branco